L 74 steht für:
 Albatros L 74, deutsches Schulflugzeug
 Landesstraße 74, Verbindungsstraße in Nordrhein-Westfalen

L74